Шу́да — термин:

 Шуда — река на территории России, приток Ветлуги
 Шуда — река на территории России, приток Ижа
 Шуда — село, Балтасинский район, Татарстан, Россия
 Шуда — шерсть, растущая на горбе, затылке и нижней стороне шеи верблюда